

Phytonymes 
 le jasmin (Jasminum) est un genre de plantes  de la famille des Oleaceae, à fleurs généralement jaunes ou blanches, dont plusieurs espèces sont très utilisées en parfumerie, 
 le jasmin de nuit (Cestrum nocturnum) est une plante subtropicale de la famille des Solanaceae, dont les fleurs s'ouvrent la nuit en dégageant un parfum très puissant,
 le jasmin de Virginie ou jasmin-trompette (Campsis radicans) est une liane vivace appelée aussi bignone, à grandes fleurs en trompette généralement rouge-orangé, famille des Bignoniaceae,
 le jasmin étoilé ou jasmin des Indes est l'appellation commerciale du Faux jasmin (Trachelospermum jasminoides), une plante grimpante à floraison blanche et parfumée, de la famille des Apocynaceae.
 le jasmin de Madagascar (Stephanotis sp.) une plante grimpante utilisée comme plante d'intérieur.

Prénom 
Jasmin est un prénom floral épicène. Présent dans le calendrier révolutionnaire, il est souvent attribué sous la Terreur puis son usage décline. Au , il n’est attribué que quatre à six fois par an, et uniquement à des garçons. En 1986, il est donné pour la première fois à une fille. Depuis 1993, son usage reste marginal (5 à 6 attributions par an). Il est fêté le  (26 prairial) ou le 5 octobre comme sainte Fleur.

Pseudonyme 

 Jasmin (1798-1864), poète occitan ;
 Jasmin (1977), une chanteuse russe.

Nom de famille 

 Jasmin (poète) (1798-1864), poète occitan
 Claude Jasmin (1930-2021), écrivain canadien ;
 Judith Jasmin (1916-1972), journaliste québécoise ;
 Michel Jasmin (1945-), animateur de télévision québécois ;
 Victoire Jasmin (1955-), femme politique française, sénatrice de la Guadeloupe ;
 Yves Jasmin (1922-2019), cinéaste, journaliste et relationniste québécois.
voir aussi:
 Henri Jassemin (1893-1935), historien, archiviste paléographe;

Informatique 
 Le Jasmin est un langage de programmation.
 Le Jasmin est un contrôleur de disquette pour l'Oric Atmos.

Autres 
 Jasmin, une station du métro de Paris, sur la ligne 9
 Révolution de jasmin, la révolution du 14 janvier 2011 en Tunisie
 Jasmin, un magazine féminin français
 Molihua (« Fleur de jasmin » en chinois), une chanson traditionnelle chinoise
 Route du Jasmin, une course au large méditerranéenne
 Jasmin Capital, société française de gestion financière
 Le Jasmin d'argent, association littéraire agenaise.

Notes 

Prénom révolutionnaire
Homonymie de patronyme